Osoby o tym nazwisku:
 Artur Kocięcki – polski aktor teatralny i filmowy, pisarz, poeta
 Jarosław Kocięcki – polski okulista